Малый Куръёган — реки в Ханты-Мансийском АО России:

Малый Куръёган (приток Ваха)
Малый Куръёган (приток Куръёгана)